Valetudo (von lateinisch valētūdō, ‚Gesundheit‘, ‚Wohlbefinden‘) bezeichnet:

 Valetudo (Mythologie), römischer Name der griechischen Göttin Hygieia
 Valetudo (Mond), nach der Göttin benannter Mond des Planeten Jupiter